Aland bezeichnet:

 Åland, finnische Inselgruppe und Region
 Aland (Altmark), Gemeinde in Sachsen-Anhalt
 Kloster Aland, ehemaliges Kloster in Wirdum (Ostfriesland)
 Aland (Indien), Stadt im indischen Bundesstaat Karnataka
 Aland (Fisch), Fischart aus der Familie der Karpfenfische
 Milde-Biese-Aland, Teil eines Nebenflusses der Elbe
 Aland Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Aland ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Aland (* 1937), deutsche Theologin
 Kurt Aland (1915–1994), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Aaland
 Alland
 Alant